АГМК — аббревиатура, может означать:
 Алмалыкский горно-металлургический комбинат комбинат в Узбекистане
 АГМК — узбекистанский футбольный клуб из города Алмалык
 АГМК — многофункциональный стадион в узбекистанском городе Алмалык